Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 251 dans le monde.

 Route européenne 251 en Allemagne
 Route fédérale 251 en Allemagne
 Route 251 au Québec, Canada
 Route nationale 251 en Italie